Fouragemagazin steht für:
 Magazin (militärisches Vorratslager) für Fourage

speziell:

 Fouragemagazin (Hannover), 1800 erbauter und 1874 abgegangener Militärspeicher in Hannover